A 2015-ös volt a Le Mans-i 24 órás autóverseny 83. kiírása. A verseny június 13-án 15 órakor rajtolt, és 14-én fejeződött be 24 órányi versenyzést követően. A 83. Le Mans-i 24 órás verseny 2015-ös hosszútávú-világbajnokság harmadik fordulója volt.

A pole-pozícióból a 18-as Porsche indulhatott Marc Liebbel, Roman Dumas-val, illetve Neel Janival. A futamot a 19-es Porsche nyerte Earl Bamberrel, Nick Tandyvel és Nico Hülkenberggel. A második helyen a 17-es Porsche ért célba, a dobogó legalsó fokára pedig a 7-es Audi pilótái állhattak fel.
Az LMP2-es kategóriát a 47-es KCMG nyerte meg Matthew Howson-nal, Richard Bradley-vel és Nicolas Lapierre-rel.

Időmérő
A különböző kategóriák közötti Pole-pozíció félkövér betűkkel van jelölve.

Megjegyzések

Végeredmény

Megjegyzések

Jegyzetek

További információk 

2015 a motorsportban
Le Mans-i 24 órás versenyek